Сэ́нди (; ) — английская фамилия и топоним.

Топонимы 
Города
  — в графстве Бедфордшир, Англия.
 Сэнди — в штате Орегон, США.
 Сэнди — в штате Юта, США.

Острова
 Сэнди — остров в архипелаге Питкэрн в Тихом океане.
 Сэнди — остров-призрак в Тихом океане.

Составные топонимы
 Биг-Сэнди — несколько рек и населённых пунктов в США.
 Сэнди-Хилл — район Оттавы, Канада.
 Сэнди-Пойнт-Таун — город на острове Сент-Китс.

Люди 
 Сэнди, Шелли (род. 1969) — австралийская баскетболистка.
 Сэнди Шоу (род. 1947) — английская певица, победительница Евровидения-1967.

Прочее 
 Сэнди — мощный тропический циклон, в конце 2012 года затронувший страны Карибского бассейна.
 Сэнди Чикс — персонаж мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

См. также 
 Санди